DEL steht für:
 Delete, Steuerzeichen im ASCII mit dem Codepoint 127
 DEL (Kommandozeilenbefehl), zum Löschen von Dateien
 Deutsche Eishockey Liga, die höchste deutsche Eishockey-Spielklasse
 Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notierung für Leitmaterial, eine börsenabhängige Preisangabe für Kupfer
 Entfernen (Taste), Abkürzung der englischen Bezeichnung der Taste (Delete)
 Indira Gandhi International Airport als IATA-Code
 kreisfreie Stadt Delmenhorst, Kfz-Kennzeichen

Del steht für:
 ein italienisches Adelsprädikat
 Delphin (Sternbild), nach der Nomenklatur der Fixsterne
sowie:
 Partielle Ableitung ∂ in der Mathematik (sprich: „del“)
 Rand (Topologie) ∂ in der Mathematik (sprich: „del“)
 Nabla-Operator  in der Mathematik (englische Aussprache sprich: „del“)

Del ist der Name folgender Personen:
 Del Tha Funkee Homosapien (* 1972), US-amerikanischer Rapkünstler
 Sandro Del-Prete (* 1937), Schweizer Maler
 Walter Del-Negro (1898–1984), österreichischer Philosoph und Geologe

del steht für:
 Delawarisch (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache

del. steht für:
 delineavit ‚hat es gezeichnet‘, Vermerk vor dem Namen des Zeichners eines Kunstwerkes, siehe Signatur (Kunst)
 deleatur ‚gestrichen‘, auch dl., ϑ, ein Korrekturzeichen

Siehe auch:

 Dell (Begriffsklärung)

Abkürzung